Międzytorze – obszar w Gdyni
 Międzytorze – osiedle w Płocku
 Międzytorze - jedna z dziewięciu dzielnic Leszna